Hermersdorf kan syfta på:

 Hermersdorf – tyska namnet på en ort i Tjeckien, se Heřmanov (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem)
 Hermersdorf, Müncheberg – ort, tidigare kommun, Müncheberg, Brandenburg